Династія Ся () — найстаріша династія і держава в Китаї
 Сі Ся — (, Xī Xià, «Західна Ся»; 1038–1227) — держава, утворена наприкінці Х ст.
 Східна Ся — чжурчженська держава, що виникла на території сучасних північно-східного Китаю, КНДР і півдня Приморського краю під час монгольського вторгнення й падіння династії Цзінь.